ДНК-маркер — певна послідовність ДНК для якогось гену чи іншої ділянки хромосоми при порівнянні різних генотипів
 Маркер — морфема, що вказує (маркірує) граматичну роль слова, словосполучення або речення
 Маркер — писальний прилад
 Маркер — інертна хімічна добавка, яка додається до певних потоків з метою простежити особливості їхнього руху
 Маркер — у біохімії — фрагмент відомого розміру, що використовується для порівняння в аналітичних методах
 Маркер списку — друкарський знак
 Маркер — сільськогосподарське знаряддя або пристосування в сівалці, яким роблять на ріллі борозенки перед сівбою, садінням.

Зброя 
«Маркер» — військовий багатофункціональний робототехнічний комплекс (безпілотний наземний транспортний засіб) на колісному та гусеничному рушіях.

Прізвище 
 Кріс Маркер (1921—2012) — французький письменник, фотограф, режисер-документаліст та сценарист
 Гас Маркер (1905—1997) — канадський хокеїст

Примітки